Ausztria
Farkasdifalva (ném. Neumarkt an der Raab, szlov. Stankovci), Rábaszentmárton része

 Magyarország
 Farkasd, Balf régi magyar neve (Győr-Moson-Sopron megye)
Farkasdpuszta, Marcaltő része, Veszprém megye
Farkasd, egykori Heves megyei település a Tarna partján
Felsőfarkasd, Gomba településrésze, Pest megye, Monori kistérség

 Szerbia
Farkasd (szerb Farkašdin) Nagybecskerek faluja

 Szlovákia
Farkasdpuszta (szk. Vlkanovo), Bajcs része, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Vágfarkasd (szk. Vlčany), Nyitrai kerület, Vágsellyei járás